Jan Škoda cseh politikus
 Jan Škoda cseh színész